CMIP ( - протокол общей управляющей информации) — стандарт управления сетью OSI. CMIP оперирует управляющей информацией в виде управляемых объектов. Управляемые объекты описываются на основе GDMO (). CMIP определяет некоторые функции, отсутствующие в SNMP и SNMPv2. В силу своей сложности данный протокол имеет гораздо меньшее распространение и привлекает меньший интерес, нежели SNMP, но иногда его использование необходимо. Разработан Адамом Гровом в 1992 году.

Справка 

CMIP описан в RFC 1095 и RFC 1189 (The Common Management Information Services and Protocols for the Internet).

Сетевые протоколы